Emilio López puede referirse a:

 Emilio López (1988-), futbolista argentino;
 Emilio López (18??-1917), militar mexicano;
 Emilio López Arango (1894-1929), anarquista hispano-argentino;
 Emilio López Navarro (1986-), futbolista mexicano;
Emilio López Fernández (1965), exfutbolista español.